Limba steht für:

 Limba (Alba), ein Dorf in Rumänien
 Limbabaum, (Terminalia superba), auch Weiße Myrobalane genannt, eine Pflanzenart aus der Gattung der Myrobalanen (Terminalia) 
 Limba (Insel) eine Insel im Donaudelta
 Limba (Sprache, Kamerun), eine Sprache in Kamerun
 Limba (Sprache, Sierra Leone), eine Sprache in Sierra Leone
 Limba (Volk, Kamerun), eine Ethnie in Kamerun
 Limba (Volk, Sierra Leone), eine Ethnie in Sierra Leone
 Limba (Voodoo) einen Loa (Gest bzw. Gott) im Voodoo
 -limba, Wortstamm in mehreren Bantusprachen in Südostafrika für Xylophone und Lamellophone, siehe Valimba